Nal Hutta es un planeta del universo ficticio de Star Wars.

Descripción 
Capital del Espacio Hutt, localizado en el Sistema Y'Toub. 

Nal Hutta significa "Joya Gloriosa" en huttés, el idioma oficial de los Hutt. Antes de la invasión Hutt, el planeta se llamaba Evocar y fue conquistado por éstos después de abandonar su antiguo hogar, Varl; usaron sus avanzadas habilidades para negociar y acordar con los Evocii (nativos de Evocar), y así, legalmente llegaron a controlar este planeta.

Los Evocii pidieron ayuda a los Jedi, pero los contratos eran claros y no había nada que hacer. Solo consiguieron evacuarlos a la luna más grande de Nal Hutta, Nar Shaddaa. 

Lo que alguna vez fue un mundo pacífico, Nal Hutta y su luna, Nar Shaddaa se convirtieron en brillantes y elegantes ciudades industralizadas llenas de palacios situados en el centro del Espacio Hutt. El planeta está controlado por un consejo de los miembros más viejos del Clan de los Antiguos, las familias Hutt más antiguas.

Nal Hutta aparece en el videojuego Star Wars: Empire at War.

Referencias 

Planetas de Star Wars